Ross Thomas – attore statunitense
 Ross Thomas – scrittore statunitense